Americabaetis är ett släkte av dagsländor. Americabaetis ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Americabaetis